Osoby
 Ann Radcliffe – angielska preromantyczna poetka i powieściopisarka
 Daniel Radcliffe – brytyjski aktor
 Eric Radcliffe – brytyjski producent muzyczny
 John Radcliffe – lekarz angielski
 Mark Radcliffe – amerykański producent filmowy
 Paula Radcliffe – brytyjska lekkoatletka, długodystansowiec

 Miejsca
 Radcliffe – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Radcliffe – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Radcliffe – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin